Juraj Carić (pomorac)
 Juraj Carić (biskup)
 Juraj Carić (brod)